Turki bin Salmán Al Saud (nacido en Riad, Arabia Saudita en 1987) es un empresario, miembro de la Casa de Saud y presidente de Tharawat Holding. El 9 de febrero de 2013, se lo nombró presidente de Saudi Research and Marketing Group hasta el 30 de abril de 2015, reemplazando su medio hermano Faisal bin Salmán.

Vida 
Bin Salman es uno de los hijos del actual rey Salman bin Abdul-Aziz Al Saud. Su madre se llama Fahda bint Falah bin Sultan Al Hithalayn, la tercera esposa del rey Salman. Es hermano de Mohamed bin Salmán, Bin Salman recibió un bachiller de artes en marketing de la Universidad Rey Saud.

Ancestros

Referencias 

Casa de Saúd
Empresarios de Arabia Saudita
Ejecutivos de medios de comunicación
Saudíes del siglo XXI